Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2007 проходил с 22 февраля по 4 марта 2007 года в японском городе Саппоро. В чемпионате приняли участие сборные команды из 49 стран. Разыграно 18 комплектов наград.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, мужчины

22 февраля — Спринт (классический стиль)

23 февраля — Командный Спринт (свободный стиль)

24 февраля — 30 (15+15) км. Гонка преследования

28 февраля — 15 км (свободный стиль, раздельный старт)

2 марта — Эстафета 4х10 км

4 марта — 50 км (классический стиль, масс-старт)

Лыжные гонки, женщины

22 февраля — Спринт (классический стиль)

23 февраля — Командный Спринт (свободный стиль)

24 февраля — 15 (7,5+7,5) км. Гонка преследования

27 февраля — 10 км (свободный стиль, раздельный старт) 
Официальные результаты гонки :

1 марта Эстафета 4х5 км

3 марта 30 км (классический стиль, масс-старт)

Лыжное двоеборье

23 февраля — Спринт, 7,5 км

25 февраля, Эстафета 4х5 км

3 марта — 15 км, Гонка Гундерсена

Прыжки с трамплина

24 февраля 134 м трамплин

25 февраля Командные соревнования. 134 м.

3 марта 100 м трамплин

Общее количество медалей

Страны-участницы 
Предварительный список стран-участниц чемпионата включает 49 национальных сборных. В скобках указано количество спортсменов в каждой сборной.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Всё о чемпионате на сайте Eurosport

2007
Февраль 2007 года
Спорт в Японии в 2007 году
Март 2007 года
Международные спортивные соревнования в Саппоро